Виктор Артур Эдуард Янсон (; 25 сентября 1884, Рига, Лифляндская губерния, Российская империя — 29 июня 1960, Шмаргендорф, Берлин, ГДР) — немецкий актёр и режиссёр театра и кино.

Биография 
Латышского происхождения. Брал уроки актёрского мастерства и пения. В 1901 году отправился в Берлин, где получил дальнейшее актёрское образование. Дебютировал в 1904 году на сцене Детмольдского придворного театра (Landestheater). В 1905 году играл в театре Либавы, в 1906 году — в Нейсе, в 1908 году в Ополе, где также впервые выступил в качестве режиссёра.

С 1909 года — артист Берлинского Театра Новая оперетта (Theater am Schiffbauerdamm). Работал также в Центральном и Резиденцтеатре. Совершил турне по Южной Америке.

С 1913 года снимался в немом кино. С 1918 года стал работать кинорежиссёром, продолжая сниматься в кино.
Сыграл в 138 кинофильмах. Режиссировал 52 фильма.

Избранные режиссёрские работы 

 1918: Жёлтый билет / Der gelbe Schein
 1919: Der Mann der Tat
 1920: Die Dame in Schwarz
 1923: Colibri
 1926: Zopf und Schwert — Eine tolle Prinzessin
 1926: Die Königin des Weltbades
 1927: Eheferien
 1928: Ein Mädel mit Temperament
 1928: Du sollst nicht stehlen
 1928: Die Königin seines Herzens
 1928: Das Spiel mit der Liebe
 1929: Es flüstert die Nacht
 1929: Schwarzwaldmädel
 1929: Die Zirkusprinzessin
 1929: Der schwarze Domino
 1930: Donauwalzer
 1931: Der Bettelstudent
 1931: Die Frau von der man spricht
 1932: Holzapfel weiß alles
 1932: Lügen auf Rügen
 1932: Das Blaue vom Himmel
 1933: Der Page vom Dalmasse-Hotel
 1933: Der Zarewitsch
 1934: Eine Frau, die weiß, was sie will
 1939: Wer küßt Madeleine?

Избранная фильмография 

 1913: Das verschleierte Bild von Groß-Kleindorf
 1915: Wie werde ich Amanda los?
 1915: Die große Wette
 1916: Leutnant auf Befehl
 1916: Das lebende Rätsel
 1916: Nebel und Sonne
 1916: Der G.m.b.H.-Tenor
 1917: Professor Nissens seltsamer Tod
 1917: Wenn vier dasselbe tun
 1917: Hoch klingt das Lied vom U-Boot-Mann
 1917: Die Geächteten
 1917: Dornröschen
 1917: Prinz Sami
 1917: Krähen fliegen um den Turm
 1917: Das Mädel von nebenan
 1918: Irrwege der Liebe
 1918: Suchomlinow
 1918: Keimendes Leben, Teil 1
 1918: Ferdinand Lassalle — Des Volkstribunen Glück und Ende
 1918: Der gelbe Schein
 1918: Das Mädel vom Ballett
 1918: Ich möchte kein Mann sein
 1918: Carmen
 1919: Meine Frau, die Filmschauspielerin
 1919: Der Erdstrommotor
 1919: Das Mädchen aus dem wilden Westen
 1919: Der Dolch des Malayen
 1919: Die Herrin der Welt 4. Teil — König Macombe
 1919: Kreuziget sie!
 1919: Komtesse Doddy
 1919: Die Pantherbraut
 1919: Der Mann der Tat
 1919: Die Austernprinzessin
 1919: Die Puppe
 1920: Die Wohnungsnot
 1920: Kakadu und Kiebitz
 1920: Die Dame in Schwarz
 1920: Das Skelett des Herrn Markutius
 1920: Die Herrin der Welt: Die Frau mit den Milliarden
 1921: Die Bergkatze
 1921: Amor am Steuer
 1922: Der blinde Passagier
 1923: Colibri
 1926: Zopf und Schwert — Eine tolle Prinzessin
 1926: Die Königin des Weltbades
 1927: Eheferien
 1927: Die Bräutigame der Babette Bomberling
 1927: Am Rande der Welt
 1930: Der Walzerkönig
 1932: Es war einmal ein Walzer
 1934: Die Stimme der Liebe
 1934: Die große Chance
 1935: Sie und die Drei
 1935: Die blonde Carmen
 1936: Mädchen in Weiß
 1936: Rendezvous in Wien
 1936: Hilde Petersen postlagernd
 1937: Die Korallenprinzessin
 1937: Heiratsinstitut Ida & Co
 1938: Nanu, Sie kennen Korff noch nicht?
 1939: Der Florentiner Hut
 1939: Menschen vom Varieté
 1939: Weißer Flieder
 1939: Männer müssen so sein
 1940: Der ungetreue Eckehart
 1941: Oh, diese Männer
 1941: Ehe man Ehemann wird
 1941: Der Weg ins Freie
 1942: Rembrandt
 1942: Wir machen Musik
 1942: Великая любовь / Die große Liebe
 1943: Damals
 1943: Paracelsus
 1943: Münchhausen
 1943: Alles aus Liebe
 1944: Hundstage
 1944: Die Frau meiner Träume
 1944: Komm zu mir zurück
 1944: Das schwarze Schaf
 1944: Sieben Briefe
 1944: Spiel mit der Liebe
 1945: Shiva und die Galgenblume
 1945: Ein Mann wie Maximilian
 1945: Das kleine Hofkonzert
 1945: Венские девушки / Wiener Mädeln
 1946: Peter Voss, der Millionendieb
 1947: Umwege zu dir
 1945: Spuk im Schloß
 1948: Frech und verliebt
 1948: Fahrt ins Glück
 1949: Figaros Hochzeit
 1949: Wiener Mädeln
 1949: Das Gesetz der Liebe
 1949: Der Posaunist
 1950: Das kalte Herz
 1950: Verlobte Leute
 1951: Torreani
 1951: Professor Nachtfalter
 1951: Durch Dick und Dünn
 1952: Der Fürst von Pappenheim
 1952: Wenn abends die Heide träumt
 1953: Schlagerparade
 1953: Die Rose von Stambul
 1953: So ein Affentheater
 1953: Die Prinzessin und der Schweinehirt
 1954: Ännchen von Tharau

Примечания

Ссылки 
 
 Viktor Janson
 Viktor Janson
 

Актёры театра Германии
Актёры немого кино Германии